Skating steht für
 das Laufen in der Skating-Technik (Schlittschuhschritt) beim Skilanglauf, Rollskilauf und Nordic Blading
 Inlineskaten
 Schlittschuhlaufen, siehe Eislauf
 bei Tonabnahme von Plattenspielern auftretende ungewünschte seitliche Kräfte, siehe Tonarm

Siehe auch
Skaten